Tschabold ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Tschabold (1925–2012), Schweizer Turner und Turntrainer
 Roman Tschabold (1900–1990), Schweizer Grafiker und Maler, Keramiker, Bildhauer und Architekt